Crozet (Ain), municipi al departament d'Ain (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 Crozet (Virgínia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia
 Le Crozet, municipi al departament del Loira (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 Illes Crozet, arxipèlag subantàrtic al sud de l'oceà Índic, administrativament un districte de les Terres Australs i Antàrtiques Franceses
 Pia Crozet (Roanne, França, 1950), escultora francesa establerta a Catalunya des dels anys setanta